Waldhaus steht für:

Orte:

in Deutschland
 Baden-Württemberg
 Waldhaus (Weilheim), Ortsteil von Weilheim (Baden), Landkreis Waldshut
 Waldhaus (Boxberg), Wohnplatz auf der Gemarkung des Boxberger Stadtteils Wölchingen, Main-Tauber-Kreis
 Bayern
 Waldhaus (Augsburg), Ortsteil von Augsburg
 Waldhaus (Bernried), Ortsteil von Bernried (Niederbayern), Landkreis Deggendorf
 Waldhaus (Cadolzburg), Ortsteil von Cadolzburg, Landkreis Fürth
 Waldhaus (Ergoldsbach), Ortsteil von Ergoldsbach, Landkreis Landshut
 Waldhaus (Gotteszell), Ortsteil von Gotteszell, Landkreis Regen
 Waldhaus (Kirchdorf im Wald), Ortsteil von Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen
 Waldhaus (Krumbach), Ortsteil von Krumbach (Schwaben), Landkreis Günzburg
 Lindauer Waldhaus, Ortsteil von Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Waldhaus (Marienroth), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Marienroth, jetzt Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Pressig, Landkreis Kronach
 Waldhaus (Markt Erlbach), Ortsteil von Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Waldhaus (Pullenreuth), Ortsteil von Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth
 Waldhaus (Rehau), Ortsteil von Rehau, Landkreis Hof
 Waldhaus (Ursensollen), Ortsteil von Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Waldhaus (Windsbach), Ortsteil von Windsbach, Landkreis Ansbach
 Brandenburg
 Waldhaus (Bad Freienwalde (Oder)), Wohnplatz der Stadt Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland
 Waldhaus (Frankfurt (Oder)), Wohnplatz der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)
 Waldhaus (Templin), Wohnplatz im Ortsteil Groß Dölln der Stadt Templin, Landkreis Uckermark
 Waldhaus (Weisen), Wohnplatz von Weisen, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Mecklenburg-Vorpommern
 Waldhaus (Vellahn), Wohnplatz der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Sachsen-Anhalt
 Waldhaus (Kemberg), Wohnplatz im Ortsteil Schleesen der Stadt Kemberg, Landkreis Wittenberg
 Thüringen
 Waldhaus (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf), Ortsteil von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Landkreis Greiz
 Waldhaus (Römhild), Ortsteil von Römhild, Landkreis Hildburghausen
 Waldhaus (Schmalkalden), Ortsteil von Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen

in Polen
 Waldhaus, deutscher Name von Małobór (Rymań), Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Gebäude:
 Waldhaus Charlottenburg, heute Hellmuth-Ulrici-Klinik im Ortsteil Sommerfeld, Kremmen
 Hotel Waldhaus Vulpera, Schweizer Kanton Graubünden
 Hotel Waldhaus (Flims), Schweizer Kanton Graubünden
 Hotel Waldhaus (Sils), Schweizer Kanton Graubünden
 Klinik Waldhaus, psychiatrische Klinik in Chur, Kanton Graubünden

Sonstiges:
 Waldhaus (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Das Waldhaus, ein Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
 Naturwaldreservat Waldhaus mit Feuchtbereich im Handthalgrund
 Privatbrauerei Waldhaus, eine Brauerei im Schwarzwald
 Waldhaus (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie (1987–1988)
 Villa Waldhaus, früherer Name der Villa Zietz in Dresden

Siehe auch:

 Oberwaldhaus
 Waldhausen
 Waldhäuser
 Waldhäusl
 Waldhäusern, Ort in Bünzen, Kanton Aargau, Schweiz
 Waldhäuslein, Ortsteil von Schopfloch, Landkreis Ansbach, Bayern
 Waldthausen (Begriffsklärung)
 Wälderhaus
 Waldheim
 Waldhütte
 Waldschloss
 Hauswald
 Das „Waldhaus“ genannte Anwesen des Dichters Max Dauthendey in Würzburg
 Waldhauser